Amber Marshall (tennisspeelster) – Australisch tennisspeelster, 2001
Amber Marshall (actrice) – Canadees actrice, 1988